King Arthur’s Round Table (deutsch König Artus’ Runder Tisch) steht für folgende Bauwerke im Vereinigten Königreich:

in England:
 King Arthur’s Round Table (Cumbria), eine Henge bei Eamont Bridge südlich von Penrith in Cumbria

in Schottland:
 ein Erdwerk auf Stirling Castle in Edinburgh

in Wales:
 Artus’ Tisch (Anglesey), ein Hillfort auf Anglesey
 Artus’ Tisch (Wrexham), ein Cairn bei Wrexham
 ein Amphitheater in Caerleon in Clywd, siehe Isca Silurum #Amphitheater